Windecker József (Szeged, 1992. december 2. –) magyar labdarúgó,  középpályás, a Paksi FC játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Windecker Soltvadkerten kezdte a labdarúgást, majd juniorként megfordult a Kecskeméti TE és az Újpest FC csapatainál, mielőtt a Győri ETO-ba került. 2010-től számítottak rá a felnőtteknél, először csak az NB II-es tartalékcsapatban, bár néha játszhatott a kupasorozatokban a nagycsapatban is, majd 2011. május 21-én bemutatkozhatott az élvonalban a Kaposvár ellen 2–0-ra megnyert meccsen. Kezdőként 61 percet játszott. A következő szezont az első csapatnál kezdte meg, de a szezon során visszaszorult a tartalékokhoz. A következő szezonban a Győr kölcsönadta: az élvonalbeli BFC Siófok csapott le rá. A végül kieső csapatnál 13 meccsen játszott, 2 gólt lőtt, és 7 sárga lapot szedett össze. Egy mérkőzésen pályára lépett az NB III-as tartalékcsapatban is. A 2013–14-es szezonban Windecker ismét kölcsönbe került, ezúttal a Paksi FC csapatához. A klub végül megúszta a kiesést, a középpályás 2 gólt szerzett, a Haladás ellen kiállították. A szezon vége felé kiszorult a csapatból, majd nyáron visszatért kölcsönéből az ETO-hoz. Az Európa-liga selejtezőjében két meccsen összesen 74 percet kapott az IFK Göteborg ellen.

A válogatottban 
Windecker már szerepelt az U19-es, az U20-as és az U21-es válogatottban.

Statisztikák

Klubcsapatokban 

Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. március 4.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

1992-ben született személyek
Szegediek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Győri ETO labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Levadiakósz labdarúgói
Élő személyek
Az NB I labdarúgói